Маякское сельское поселение — муниципальное образование в составе Отрадненского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Маякский сельский округ.

Административный центр — посёлок Маяк.

География 
Площадь поселения — 91,94 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Маякское сельское поселение на сайте Отрадненского района

Сельские поселения Отрадненского района